Axioms — шоста збірка англійської групи Asia, яка була випущена 20 квітня 1999 року.

Композиції 
 Bella Nova - 3:13
 Who Will Stop the Rain - 4:37
 Heaven on Earth - 4:54
 Words - 5:19
 Turn It Around - 4:30
 Summer - 4:07
 Heaven - 5:18
 A Far Cry - 5:32
 Love Under Fire - 5:16
 Tell Me Why - 5:15
 Anytime - 4:57
 Aqua Part Two - 2:13
 Into the Arena - 3:00
 Military Man - 4:12
 The Hunter - 5:22
 Desire - 5:22
 Sad Situation - 4:00
 The Day Before the War - 9:08
 Feels Like Love - 4:50
 Different Worlds - 5:52
 Remembrance Day - 4:19
 U Bring Me Down - 7:07
 Aria - 2:28

Джерела 
 Axioms  allmusic

Альбоми Asia